Thomas Howard (1443-1524), 2e hertog van Norfolk
Thomas Howard (1473-1554), 3e hertog van Norfolk
Thomas Howard (1520-1582), 1e burggraaf van Bindon
Thomas Howard (1536-1572), 4e hertog van Norfolk
Thomas Howard (1561-1626), 1e graaf van Suffolk 
Thomas Howard (1585-1646), 21e graaf van Arundel
Thomas Howard (1587-1669), 1e graaf van Berkshire
Thomas Howard (1627-1677), 5e hertog van Norfolk
Thomas Howard (1675-1678), 2e baron Howard van Escrick 
Thomas Howard (atleet) (1948), Canadees langeafstandsloper